Miejscowości w USA:
 Vevay – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
Gminy w USA:
 Vevay (ang. Vevay Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham